Красная Звезда () — село в Марксовском районе Саратовской области, в составе Липовского муниципального образования.

История 
Основано как немецкий хутор Блюменгейм предположительно в начале XX века. С 1920 года — в составе Верхне-Караманского (Гнаденфлюрского) района, с 1922 года в составе Фёдоровского кантона Трудовой коммуны, с 1923 года — АССР немцев Поволжья, в 1935 году передан в состав Унтервальденского кантона.

28 августа 1941 года был издан Указ Президиума ВС СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Немецкое население депортировано, село, как и другие населённые пункты Унтервальденского кантона было включено в состав Саратовской области. В 1942 году переименован в село Щербаковка. Впоследствии переименовано в село Красная Звезда (дата последнего переименования не установлена).

Физико-географическая характеристика 
Село находится в Низком Заволжье, в пределах Сыртовой равнины, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на левом берегу реки Малый Кушум (на берегу пруда), на высоте 63 метра над уровнем моря. Рельеф местности — полого-увалистый. Почвы тёмно-каштановые.

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Саратова — 150 км, до районного центра города Маркс — 85 км, до административного центра сельского поселения села Липовка — 31 км.

Часовой пояс

Население 
Динамика численности населения

В 1931 году немцы составляли 93 % населения села.

Ссылки 
 http://winter-wolga.ucoz.ru/forum/36-167-1

Примечания 

Населённые пункты Марксовского района
Немецкие колонии в Поволжье